H30 ou H-30 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS H30, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Choriorétinite, d'après la classification internationale des maladies.

Routes 
  Voie rapide espagnole H-30, Rocade de Huelva ;
  Route principale suisse 30 reliant La Cibourg à Balsthal.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres